Driller steht für:
 Drehhäuschen, drehbarer Strafkäfig im Mittelalter
 USS Driller, Schiff der US Navy
 Driller (Schichtführer), Schichtführer in der Ölbranche
 Driller (Werkzeug), Handwerkzeug zum Verdrillen von Drahtschlingen zum Bündeln und Verschließen
 Driller (Computerspiel), Puzzel-Computerspiel aus dem Jahr 1987 von Incentive Software

Driller ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Driller (* 1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Triller (Begriffsklärung)
 Thriller (Begriffsklärung)
 Tryller (Begriffsklärung)